Jacobowsky und der Oberst ist der Titel

 eines Theaterstücks von Franz Werfel, siehe Jacobowsky und der Oberst (Bühnenstück) 
 einer Oper von Giselher Klebe nach Franz Werfel, siehe Jacobowsky und der Oberst (Oper), sowie
 der Verfilmung des Buchs, siehe Jakobowsky und der Oberst (Film).